Cutch kan syfta på följande:

Indien 

 Rann of Kutch (sumpmark i Indien), Gujarat, 
 Gulf of Kachchh, bukt, Gujarat, 
 Kutch, ett historisk furstendöme i Indien under brittisk tid

Robotskapade Indienförgreningar